Auguste-René-Marie Dubourg (1842-1921) – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Bernard Dubourg (1945-1992) – scrittore francese
 Louis-Guillaume-Valentin Dubourg (1766-1833) – arcivescovo cattolico francese
 Matthew Dubourg (1707-1767) – violinista e compositore irlandese